MICR steht als Abkürzung für:

 Magnetic Ink Character Recognition
 Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, das Internationale Rotkreuz- und Rothalbmondmuseum in Genf

Abkürzung